Penelope is een personage uit de Odyssee
 Penelope (naam), een vrouwennaam

 Literatuur en tijdschriften
 Penélopé (tijdschrift), een 19e-eeuws maandblad voor vrouwen

Film, televisie en theater
 Penelope (2006), een film met Christina Ricci
 Penelope (1966), een film met Natalie Wood
 Penelope (toneelstuk), door William Somerset Maugham
 Penelope (televisieprogramma), een Vlaams vrouwenprogramma, dat van 1955 tot 1965 door Paula Sémer werd gepresenteerd
 Lady Penelope Creighton-Ward, een personage uit de poppen-televisieserie Thunderbirds

Muziek
 Penelope (Great Big Sea), een lied van Great Big Sea
 Penelope (Pinback), een lied van Pinback 
 Pénélope (opera), een opera van Gabriel Fauré
 Penélope (Joan Manual Serrat), een lied van  Joan Manuel Serrat
 Pénélope (George Brassens), een lied van George Brassens

Plaatsen
 Penelope (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Biologie
 Penelope (geslacht), een geslacht van vogels